Mallmin är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Erik Mallmin
 Gustaf Magnus Mallmin
 Johan Mallmin
 Lars Mallmin

Efternamn